Кубок конфедераций 1997 — международный футбольный турнир для национальных команд — победительниц континентальных турниров каждой из 6-ти конфедераций, входящих в состав ФИФА, который прошёл с 12 по 21 декабря в Саудовской Аравии.

Матчи Группы B прошли с 13 по 17 декабря 1997 года в городе Эр-Рияд. В состав группы вошли победитель Кубка Америки 1995 сборная Уругвая, финалист Чемпионата Европы 1996 сборная Чехии, победитель Кубка африканских наций 1996 сборная ЮАР и финалист Кубка Азии 1996 сборная ОАЭ.

Положение команд

ОАЭ — Уругвай 

Помощники судьи:
 Владимир Фернандес
 Пол Смит

ЮАР — Чехия 

Помощники судьи:
 Альберто Баррьентос
 Оскар Сория

ОАЭ — ЮАР 

Помощники судьи:
 Оскар Сория
 Альберто Баррьентос

Чехия — Уругвай 

Помощники судьи:
 Санкар Комалисваран
 Мухаммед Аль-Мусави

ОАЭ — Чехия 

Помощники судьи:
 Пол Смит
 Владимир Фернандес

Уругвай — ЮАР 

Помощники судьи:
 Ленси Фред
 Санкар Комалисваран

Примечания

Ссылки 
 Результаты всех матчей

Кубок конфедераций 1997